Дубровинский сельсовет — название нескольких муниципальных образований и административно-территориальных единиц в России:

 Дубровинский сельсовет — в Романовском районе Алтайского края.
 Дубровинский сельсовет — в Варгашинском районе Курганской области.
 Дубровинский сельсовет — в Лебяжьевском районе Курганской области.
 Дубровинский сельсовет — в Мишкинском районе Курганской области.
 Дубровинский сельсовет — в Целинном районе Курганской области.
 Дубровинский сельсовет — в Шаховском районе Московской области (упразднён в 1939).
 Дубровинский сельсовет — в Мошковском районе Новосибирской области.
 Дубровинский сельсовет — в Усть-Таркском районе Новосибирской области.

См. также 
 Дубровинское сельское поселение
 Дубровский сельсовет